Jasenovica est un toponyme qui peut désigner :
Jasenovica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie ;
Jasenovica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Ribnik, comitat de Karlovac.